Сваро́г () — согласно славянскому переводу хроники Иоанна Малалы — бог-кузнец, отец Дажьбога. Историчность божества вызывает сомнения.

Этимология 
М. Фасмер пишет, что теоним Сварог связывают с , в результате чего имя приобретает значение «спорящий, наказующий». В. Й. Мансикка упоминает также заимствованное у славян  «сухой».

Исследователей давно привлекало созвучие теонима Сварог с  «небо, небесный». Исходя из этого созвучия делался вывод о лингвистическом родстве этих слов и даже о функциях Сварога как славянского божества. В наши дни, в рамках спорной теории об индоарийском языковом субстрате в Северном Причерноморье, О. Н. Трубачёв предположил, что этот теоним был заимствован славянами у индоариев в Северном Причерноморье и происходит от svarga «небо, небесный». Итальянский славист М. Энриетти также допускает возможность прямого заимствования теонима Сварог в славянский язык из индоарийского. Л. С. Клейн не видит других альтернатив в случае теонима Сварог, кроме как согласиться с индоарийской гипотезой.

По одной из версий, теоним Сварог восходит к праславянскому слову «*sъvarogъ» («огонь»), происходящему от соединения корня *sъvarъ «жар» и суффикса *-ogъ. *sъvarъ, в свою очередь, происходит от соединения *sъ- «хороший» и корня *varъ «огонь».

Источники 
Как указывают исследователи, ссылаясь на «Повесть временных лет», в древнерусском пантеоне особо тесные связи соединяли Сварога с Дажьбогом, который называется в летописи сыном Сварога: «…сего ради прозваша и богъ Сварог… и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце, его же наричють Дажьбогь… Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьбогъ». Данное место летописи о Свароге, отце солнца связано со вставкой о Совии в хронике Иоанна Малалы.

Историография 
По мнению ряда исследователей, Сварог — верховный бог восточных славян, небесный огонь, бог огня. В современном академическом словаре «Славянские древности» отмечается, что, скорее всего, Сварог был лишь духом огня, а не богом, хотя в него верили, как в «бога». Некоторые исследователи отождествляют Сварога со Сварожичем.

 высказал предположение, что в славянской мифологии не было божества Сварог. В отличие от олицетворённого огня, Сварожича, имя Сварога упоминается в источниках лишь единожды. В этом единственном упоминании вполне вероятна ошибочная интерпретация имени «Сварожич» как «сын Сварога», которую сделал переписчик, чтобы адекватно перевести легенду из Хроники. На самом деле нет больших оснований считать имя бога «Сварожич» патронимом (отчеством). Исходя из всего этого Н. И. Зубов полагает, что имя Сварог было изобретено переписчиком:

См. также 

 Сварожич
 Свинторог

Примечания

Ссылки 
 Сварог // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.
 Творогов О. В. Античные мифы в древнерусской литературе XI—XVI вв. // Труды отдела древнерусской литературы. 1979. Т. 33. С. 3-31.
 Славянские вставки в переводе Иоанна Малалы и мифотворчество

Боги славян
Боги-кузнецы
Боги огня
Боги по алфавиту
Духи огня